Imię i nazwisko Larry Young nosili lub noszą m.in.:
 Larry Young (1940-1978) – amerykański muzyk jazzowy, grający na organach Hammonda
 Larry Young (ur. 1943) – amerykański lekkoatleta chodziarz, dwukrotny medalista olimpijski